Мутабашевский сельсовет — муниципальное образование в Аскинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

До 2006 года на территории сельсовета располагалась деревня Новый Карыш, до 1986 года - хутор Хатмуллино, упразднённый Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
хутор  Хатмуллино (упразднён а 1986 году)

Примечания 

Муниципальные образования Аскинского района
Сельские поселения Башкортостана